Heilbronn, , respektive Heilbronner ist ein jüdischer Name, der in zahlreichen verschiedenen Varianten bzw. Schreibweisen existiert.

Geschichte 
Der Familienname leitet sich vom Namen der Stadt Heilbronn ab.
Im Mittelalter befand sich dort eine bedeutende jüdische Gemeinde.
Schon bevor Familiennamen amtlich verbindlich wurden, nahmen viele jüdische Familien den Namen der Stadt als Herkunftsname an oder fügten ihn ihrem Namen bei, und daraus entwickelten sich zahlreiche Abwandlungen und Schreibarten. Der Name selbst ist ab etwa dem 16. Jahrhundert nachgewiesen.

Im Zuge der späteren Wanderungsbewegungen der mittel- und osteuropäischen Juden sind diese Namen heute weltweit verbreitet.

Varianten 

Ausgangspunkt der Namensvarianten ist die Namensform "Heilbrunn". Der Name machte in Osteuropa die jeweiligen jiddischen Vokalveränderungen mit, wobei in den südlichen und zentralen ostjiddischen Dialekten "u" zu "i" wurde und "ai" (deutsch ei geschrieben) zu "a", womit aus lautlich "Hailbrun" "Halbrin" wurde. Da der Wandel von "u" zu "i" weiter verbreitet ist als der Wandel von "ai" zu "a", entstand auch die Form "Hailbrin". Weil der Unterschied zwischen "br" und "pr" im Silbenanlaut des Dialekts von Heilbronn nicht existiert, entstehen daraus leicht Formen mit "p" statt "b". Im Russischen wird der nicht vorhandene Laut "h" regelmäßig durch "g" ersetzt (beispielsweise Гамбург [Gamburg] für Hamburg), was die Formen mit Anlautendem "g" erklärt. In etlichen jiddischen Dialekten fällt das "h" ersatzlos weg, was die Formen mit vokalischem Anlaut erklärt.

mit «H»:
 Heilbronn, Heilbron – diese Namen können genauso auch nicht-jüdischer Wurzel sein
 Heilbronner, Heilbroner – ebenfalls auch nicht-jüdisch
 Heilbrunn, Heilbrun – auch zu anderen Orten dieses Namens möglich
 Heilprun
 Heilprin
 Heilpern
 Halprin (, )
 Halperin,
 Halpern (, ), Halper
 Halpert
mit «A» (west- und ostjiddisch)
 Alpert, Alberts
 Alperovitz, Alperovich (Ableitungen mit slawischen Patronym-Suffix)
mit «G» (ostjiddisch/russisch)
 Galperin, Galpern

Namensträger 
 Abraham ben Moses Ashkenasi Heilprin, auch Heilbronn (1578–1649), Oberrabbiner in Lemberg
 Alfred Heilbronn (1885–1961), deutsch-türkischer Botaniker
 David Julius Heilbronn (1797–1870), deutscher Arzt
 Edith Heilbronn-Wikström (1925–1999), deutsch-schwedische Chemikerin
 Hans Arnold Heilbronn (1908–1975), Zahlentheoretiker
 Jakob ben Elhanan Heilbronn (nachw. um 1600–1620), deutscher Rabbi und Mathematiker 
 Joseph ben Elhanan Heilbronn (nachw. um 1590), deutsch-jüdischer Gelehrter

Bekanntere Familien 
Zu den bedeutenderen nachweisbaren Familien des Namens gehören:
 Zebulun Eliezer Heilprin und Nachfahren (Wende 16./17. Jahrhundert): sein Sohn Moses von Brest-Litovsk (Moshe Livshitz), Av Bet Din (Rabbinatsrichter) in Minsk, verfasste das Zichron Moshe (Lublin, 1611)
 Lipman Heilprin und Nachfahren (Wende 16./17. Jahrhundert): mehrere Rabbiner und bedeutende Personen im Rat der vier Länder () in Polen
 Jekuthiel Heilprin und Nachfahren in Minsk: darunter Jechiel (ben Salomon) Heilprin (um 1660–1746), Autor des Seder ha-Dorot
 Jehiel Hirsch Heilprin und Nachfahren: Die Familie ging 1821 von Brody nach Odessa

Einzelnachweise 

Familienname
Judentum in Heilbronn
Deutscher Personenname

en:Heilprin